Jméno a příjmení Georg Wende se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Georg Wende (básník) – německý básník a rektor škol ve Vratislavi, Olešnici, Lubani a Toruni
 Georg Wende (právník) – německý právník, předseda senátu bavorského zemského sociálního soudu